Ванди:
 Ванди — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Ванди, Деспина (род. 1969) — греческая певица.
 Ванди, Санте (1653—1716) — итальянский живописец-портретист болонской школы.